Chatham County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Chatham County (Georgia)
Chatham County (North Carolina)